Tour of Oman 2018 var den 9. udgave af cykelløbet Tour of Oman. Løbet blev afholdt i perioden 13. til 18. februar 2018. Det var del af UCI Asia Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev kasakhiske Aleksej Lutsenko fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Søren Kragh Andersen kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Casper Pedersen kørte for 
 Michael Carbel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 

UCI Asia Tour 2018
2018